Der Taekwondowettbewerb im Federgewicht der Männer (bis 68 kg) bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 18. August 2016 in der Arena Carioca 3 ausgetragen.

Der Wettbewerb wurde im K.-o.-System ausgetragen. Begonnen wurde mit dem Achtelfinale. Der Sieger kam in die jeweilige nächste Runde, bis am Ende der Sieger Ahmad Abughaush feststand. Nachdem das Finale feststand durften die Kämpfer, die im Achtelfinale und Viertelfinale gegen einen der beiden Finalisten verloren hatten in der Hoffnungsrunde gegeneinander antreten. Die beiden Sieger kämpften dann mit dem Halbfinal-Verlierer des jeweils anderen Finalisten um zwei Bronzemedaillen.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 9:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 15:00 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 17:00 Uhr (Ortszeit)
 Hoffnungsrunde: 20:00 Uhr (Ortszeit)
 Hoffnungsrunde Finale / Kampf um Bronze: 21:00 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 22:00 Uhr (Ortszeit)

Ergebnisse 
Anmerkung: PTG = Gewinner hat am Ende der zweiten Runde oder zu jedem Zeitpunkt in der dritten Runde einen Vorsprung von 12 Punkten erreicht, womit der Kampf endet (Point Gap); A = Sieg durch Aufgabe des Gegners; GDP = Sieg in einer vierten Runde, im Sudden Death, in der die erste Wertung zählt (Golden Point)

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 

 Resultate Federgewicht Männer

Federgewicht